Il singolare dell'International Women's Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Kim Clijsters era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Justine Henin-Hardenne.

Henin-Hardenne ha battuto in finale 4–6, 6–1, 7–6 (7–5)  Anastasija Myskina.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amélie Mauresmo (secondo turno)
  Kim Clijsters (semifinali)
  Justine Henin-Hardenne (campionessa)
  Svetlana Kuznecova (semifinali)

 Anastasija Myskina (finale) 
 Francesca Schiavone (quarti di finale) 
 Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale) 
 Daniela Hantuchová (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 2006